Paralelizam je stilska figura koja podrazumeva ponavljanje istog redosleda reči. Doslovce se ponavlja sintaksički oblik rečenice, ali se reči menjaju, s namerom da se naglase sličnosti među situacijama i da se naglasi neka nova misao ili ideja. U književnosti podrazumeva poređenje dve paralelne pojave.

Стилске фигуре
Реторика